Frans hace referencia a:

 Frans Andriessen, político neerlandés
 Frans Eemil Sillanpää, escritor finlandés, premio Nobel de Literatura en 1939
 Frans Jeppsson-Wall, conocido artísticamente como Frans, cantante y compositor sueco participante en el Festival de la Canción de Eurovisión 2016
 Frans Masereel, artista belga

 Frans (Ain), población de Francia